Aivar est un prénom masculin estonien célébré le 12 décembre. Ce prénom peut désigner:
 Aivar Anniste (né en 1980), joueur estonien de football ;
  (né en 1992), joueur estonien de basket-ball ;
  (né en 1960), homme politique estonien ;
 Aivar Kuusmaa (né en 1967), joueur et entraîneur soviéto-estonien de basket-ball ;
  (né en 1962), joueur estonien de football ;
  (né en 1962), joueur estonien de football ;
  (né en 1977), joueur estonien de football ;
  (1963-2019), banquier et administrateur estonien ;
 Aivar Rehemaa (né en 1982), fondeur estonien ;
  (né en 1961), homme politique estonien ;
  (né en 1964), homme politique estonien.

Voir aussi 
 Ajvar, condiment originaire des Balkans
 
 

Homonymie de prénom
Prénom estonien